Волконская Софья Николаевна (1889—1942) — организатор и теоретик советского санитарного просвещения..

Биография 
Волконская Софья Николаевна в 1915 году окончила Высшие женские курсы в Москве.

В 1916—1917 годах работала в частной психиатрической лечебнице и Савеловском распределительном госпитале.

В дни Октябрьской социалистической революции была в числе организаторов медико-санитарной помощи участникам октябрьских боев в Москве.

В 1921—1929 годах возглавляла санитарно-просветительную организацию Московского отдела здравоохранения.

В 1929 году стала директором Московского областного института санитарной культуры. Впоследствии институт был реорганизован в Центральный научно-исследовательский институт санитарного просвещения МЗ СССР.

В 1936 году приняла участие в 1-ом Всесоюзном совещании санпросветработников.

С 1939 года работает доцентом кафедры истории медицины Центрального института усовершенствования врачей. В годы Великой Отечественной войны работала в Народном комиссариате здравоохранения СССР и вела большую организационно-методическую санитарно-просветительную работу.

Научная деятельность 
В 1932 году под редакцией С. Н. Волконской издан первый советский учебник по санитарному просвещению. Л. С. Боголепова является автором более 50 научных работ по вопросам организации здравоохранения, профессиональной патологии, теории и практики санитарного просвещения. Ею разработаны принципы и задачи санитарного просвещения в СССР, освещены вопросы санитарного просвещения в странах народной демократии, роль врача-специалиста в санитарном просвещении населения. Под ее руководством выполнен ряд диссертаций.

Примечания

Литература 
 Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б. В., 3-е издание, том 3

Медики по алфавиту
Гигиенисты СССР
Преподаватели РМАПО